Ветлу́га:

Топоним 
 Ветлуга — город в России.
 Ветлуга — река в России, приток Волги.

Другое 
 ГАЗ-5903В «Ветлуга» — вездеход, оборудованный системой тушения пожаров.
 «Ветлуга» — гусеничный вездеход.

См. также